Astrid Geisler ist der Name folgender Personen:

* Astrid Geisler (Skirennläuferin) (* 1968), österreichische Skirennläuferin
 Astrid Geisler (Journalistin) (* 1974), deutsche Journalistin